Isin sau ISIN poate fi:

Isin (Mesopotamia) oraș antic
ISIN = „International Securities Identification Number” este un număr alcătuit dintr-o combinație de 12 cifre-litere, care reprezintă numărul de identificare a unui activ financiar.